Сегре́ (, ) — неоднозначное название.

Топоним 
 Сегре — река во Франции, Испании и Андорре.
 Сегре — округ во Франции, один из округов в регионе Страна Луары.
 Сегре — город во Франции, супрефектура в департаменте Мен и Луара.
 Торрес-де-Сегре — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония.

Фамилия 
 Сегре, Беньямино (1903—1977) — итальянский математик.
 Сегре, Жан Реньо де (1624—1701) — французский писатель.
 Сегре, Коррадо (1863—1924) — итальянский геометр.
 Сегре, Лилиана (род. 1930) — пожизненный сенатор Италии.
 Сегре, Эмилио Джино (1905—1989) — американский физик.